Epe har flere betydninger:

 Epe, Holland - by i Holland
 Epe, Nigeria - by i Nigeria
 Epe, Nordrhein-Westfalen - by i Nordrhein-Westfalen

 Ewald Epe - dansk revytekstforfatter